Система противоракетной обороны ближнего перехвата С-375 — проект многоканальной передвижной (ограниченно возимой) системы противоракетной обороны позиционных районов ракетных войск стратегического назначения СССР и стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет. Система разрабатывалась в 1970—1991 гг. коллективом под руководством Б. В. Бункина в ЦКБ «Алмаз» для защиты сил и средств РВСН от упреждающего ядерного удара противника. Разработка велась наряду с системой ПРО ближнего перехвата С-550 (также в ЦКБ «Алмаз») и перспективными проектами других советских конструкторских бюро. Проект системы противоракетной обороны С-375 исходно создавался на базе наработок, достигнутых в более раннем проекте системы ПРО С-225, разрабатывавшемся в КБ-1 (ЦКБ «Алмаз»). После распада СССР опытно-конструкторские работы прекращены, созданный задел уничтожен.

История проекта 
Проектирование системы началось в мае 1970 г. с выдачи исходных данных для создания аванпроекта. На стадии подготовки аванпроекта рассматривалось три варианта системы с двумя нижними границами поражения боеголовок противника. Предполагалось, что точность наведения противоракет вкупе с мощностью боевой части (БЧ) обеспечит исключение эффективного подрыва ядерных БЧ противника. В состав комплекса планировалось включить радиолокационную станцию обнаружения, селекции и наведения противоракет и скоростные противоракеты, из расчёта три пусковые установки противоракет на одну обороняемую шахтную пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты РВСН. Часть наработок по аванпроекту системы С-375 были апробированы ранее, в ходе испытаний системы ПРО С-225, в системе ПРО С-375 была использована часть идей, реализованных в ходе работы над проектом С-225. Согласно аванпроекту, двигатели противоракеты должны были функционировать на новых типах топлива с требуемой скоростью горения твёрдого топлива — до 100 мм/с. При обсуждении аванпроекта в 1970 г. было отмечено, что таких типов топлива для ракет с требуемыми характеристиками в производстве ещё нет, использование уже разработанных ракет бесперспективно, есть проблема оповещения систем ПРО районов базирования межконтинентальных баллистических ракет (отсутствие радиолокационных станций дальнего обнаружения на многих необходимых направлениях, например, в местах базирования частей и соединений РВСН, дислоцированных на территории Сибирского военного округа).

В своих мемуарах генерал-майор Е. В. Гаврилин отмечает, как он будучи начальником 1-го управления 4-го Главного управления Министерства обороны СССР (ГУ МО), вместе с начальником 5-го управления 4-го ГУ МО генерал-лейтенантом М. И. Ненашевым, как представители организации-заказчика работ, посещали с рабочим визитом Главный штаб РВСН, где ими уточнялся возможный вариант размещения системы ПРО С-375 на одном из позиционных районов РВСН.

Элементы системы 

Для решения указанных задач, в систему предполагалось включить следующие элементы:

Средства управления 
 Автоматизированная система управления.

Средства обнаружения, селекции целей и наведения 
 Радиолокационная станция «Сосна» с цифровым вычислительным комплексом и станцией передачи команд (СПК).

Средства обеспечения мобильности 
 Транспортные средства.
 Пусковые установки противоракет — ограниченно возимые со стартом ракет из транспортно-пусковых контейнеров.

Боевые средства 
 Противоракеты ближнего перехвата ПРС-1 (5Я26 / 53Т6) — модификация двухступенчатой противоракеты ПРС-1 с твердотопливным ракетным двигателем, разрабатывавшейся для ПРО С-225.

Практическая целесообразность 
Оценивая потенциальные направления развития противоракетных технологий в Советском Союзе, военные аналитики специально сформированной группы по оценке стратегических рисков Центрального разведывательного управления США отмечали в 1976 г., что сочетание мобильных компонентов системы ПРО страны со стационарными компонентами системы ПВО страны может существенно дополнить возможности противоракетной обороны СССР. Однако, такого рода планы остались неосуществлёнными.

Сравнительная характеристика

Примечания 

Неосуществлённые в СССР военные проекты